369-я дивизия

Пехотные дивизии

 369-я стрелковая дивизия
 369-я пехотная дивизия (хорватская)